Capital City – serie televisiva britannica trasmessa dal 1989 al 1990.
Capital City – film per la televisione statunitense del 2004 diretto da Spenser Hill.
Capital City – luogo fittizio nella serie animata I Simpson.